Försterling ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Försterling (* 1982), deutscher Politiker
 Friedrich Försterling (1953–2007), deutscher Psychologe
 Friedrich Wilhelm Emil Försterling (1827–1872), sozialdemokratischer Politiker; Präsident des LADAV und Mitglied des Norddeutschen Reichstages
 Hermann Försterling (* 1955), deutscher freischaffender Künstler
 Horst-Dieter Försterling (* 1934), deutscher Physikochemiker
 Karl Försterling (1885–1960), deutscher Physiker
 Käthe Roman-Försterling (* 1871), deutsche Malerin, Grafikerin, Kunstgewerblerin und Dozentin
 Otto Försterling (1843–1904), deutscher Maler und Radierer

Siehe auch:
 Hermann O. Foersterling, deutscher Filmtechnikpionier